Banówka – szczyt w Tatrach
 Banówka – rzeka w północnej Polsce i w Rosji (obwód kaliningradzki)